«Крестоносец в джинсах» (1973) — детский роман нидерландской писательницы Теа Бекман. Повествует о детском крестовом походе 1212 года, увиденным подростком из двадцатого столетия Рудольфом Вега.

В 1993 году книга переведена и издана на русском языке.

Оригинальное название — «Kruistocht in spijkerbroek».

Сюжет 
Пятнадцатилетний Рудольф Вега добровольно вызывается участвовать в эксперименте с машиной времени. Эксперимент проходит не совсем удачно и Дольф попадает в Германию XII века, оказываясь возле города Спирс. Там он спасает от двух разбойников юношу Леонардо Фибоначчи и оба они волей случая присоединяются к крестовому походу, хотя оба не верят в возможность достижения его конечной цели — пройти чрез расступившееся море и взять Священный город Иерусалим.

Знания Дольфа, принесённые из двадцатого века, помогают спасти множество детских жизней. Но также эти знания становятся причиной обвинения в колдовстве и ереси.

В книге походом руководят двое лжемонахов и обманутый ими пятнадцатилетний бывший подпасок, который верит в свою избранность Богом. Он искренне полагает, что по достижении Генуи море расступится перед крестоносцами, и все сарацины на другом берегу бегут от гнева Господа, а невинное детское воинство войдёт Иерусалим. Однако оба лжемонаха хотят лишь привести как можно больше европейских детей на побережье Средиземного моря и обманом погрузить их на корабли работорговцев за обещанное крупное вознаграждение.

Уже по достижении Генуи, один их монахов, всё же терзаемый раскаянием, рассказывает Дольфу о том, что должно вскоре произойти.

После раскрытия истины и срыва коварных планов, встаёт вопрос: что делать детям дальше? Многие из них никогда не имели дома, являлись нищими и сиротами. Возвращаться на родину большинство отказывается и продолжают путешествие вглубь Италии уже скорее по привычке куда-то идти, нежели по зову веры. В каждом городе, который минует отряд, оседает какое-то количество бывших крестоносцев. Наконец, в городе Бриндизи с окончанием Аппиевой дороги, завершается и крестовый поход. Последнюю группу из восьмисот детей местный епископ переправляет в Венецию, чтобы те начали в ней новую жизнь.

В Бриндизи в руки Дольфа случайно попадает алюминиевая коробочка, в которой находится записка на нидерландском языке. Родители пытаются отыскать мальчика, рассылая по всем точкам Крестового похода подобные послания.

Через несколько дней Рудольф Вега благополучно возвращается домой, в двадцатый век.

Персонажи 

Дольф: Родился в Амстердаме, его полное имя — Рудольф Вега. В возрасте 15 лет невольно становится одним из лидеров крестового похода.
Леонардо: Родился в Пизе, его полное имя — Леонардо Фибоначчи. Он — очень умный молодой человек и один из немногих исторических персонажей в книге. Реальный Леонардо Фибоначчи считается одним из величайших математиков Европы, начавшим первым использовать арабские цифры. Согласно роману, именно Дольф обучил Леонардо тайнам арабского исчисления.
Марике: К концу романа ей одиннадцать лет. Сирота. Во время крестового похода и Дольф, и Леонардо влюбляются в неё.
Франк: Двенадцатилетний сын старого кожевника из Кёльна.
Питер: Сильный и ловкий мальчик, чей возраст приблизительно равен двенадцати годам. В походе стал ответственным за рыболовство.
Эверарт: Сын лесника, его знания о лесной науке кажутся безграничными.
Берто: высокий и сильный мальчик, который наотрез отказался говорить о своём прошлом.
Дон Тадеуш: священник из Гаслахского аббатства. Он присоединился к походу у города Страсбург. Дон Тадеуш, как и Дольф, по мере сил пытается оберегать юных крестоносцев.
Дон Ансельм и Дон Йоханнес: Самозванцы, выдающие себя за монахов. Их целью является привести детей в прибрежный город Геную, где все они будут погружены на корабли и переправлены на рынки рабов в Африки. Йоханнес в конечном итоге отвергает свой злой умысел и рассказывает Дольфу о намерениях Ансельма.
Николас: молодой пастух, обманутый лжемонахами. Ведёт крестовый поход, искренне веруя в свою избранность. После раскрытия заговора лжемонахов, он повёл остатки крестоносцев на южную оконечность Италии, чтобы там разверзнуть Ионическое море, открыв тем самым путь на Иерусалим. Когда отряд остановился у крепости Тразимено, Николас, в числе ещё двух крестоносцев, обманом был взят в заложники. Был казнён по приказу графа при штурме крепости неприятельскими войсками.
Каролюс: Молодой дворянин, который полагает, что будет коронованным королём по своему прибытию в Иерусалим, но неожиданно умирает между Генуей и городом Кремона от аппендицита — болезни, которая в те времена была всегда фатальной.
Фредо: умный и рассудительный мальчик, сын обедневшего рыцаря. В походе руководил отрядами стражи.
Хильда: Хильда фон Марберг, дочь графа, выросшая во дворце своего дяди (архиепископа Кёльна). Хильда полагает, что по прибытии в Иерусалим станет его королевой. Во время крестового похода, она руководила уходом за больными.
Фрида: дочь слуги, владеющая обширными знаниями о ягодах, травах, овощах и кореньях.
Гардулф: пекарь из Ротвайля. Он с помощью Дольфа и нескольких его друзей, сделал за ночь 800 краев хлеба, тем самым обеспечив на некоторое время едой большинство участников похода.

Награды 
 1974 год Золотой стилус
 1974 год Европейская премия за лучшую молодёжную историческую книгу
 1976 год Prix de la Divulgation historique

Адаптации 
В 2005 году режиссёр Бен Сомбогаарт поставил по роману Теа Бекман фильм, носящий название «Крестоносец в джинсах». В главных ролях снялись такие актёры, как Джо Флинн, Стефани Леонидас, Ян Деклер, Удо Кир и Эмили Уотсон. Премьера состоялась 12 ноября 2006 года.

«Национальный молодёжный музыкальный театр Нидерландов» в театральном сезоне 2008—2009 гг. поставил мюзикл по роману Бекман, премьера которого состоялась 27 сентября 2008 года в театре Амстелвена. В мюзикле было занято более 120 детей, сыграно более 80 представлений в Нидерландах и Бельгии.

Примечания 

Крестовые походы в литературе
Романы на нидерландском языке
Романы 1973 года
Детская литература XX века
Литературные фантастические произведения Нидерландов